Een anaconda is een reptiel (zie Anaconda (slang)) van het gelijknamige geslacht (zie Anaconda's).

Daarnaast kan anaconda of Anaconda ook verwijzen naar:


Plaats 
Anaconda (Montana), een plaats in de Verenigde Staten

Films en televisie 
Anaconda (film), een film van Luis Llosa uit 1997 met Jennifer Lopez en Ice Cube
Anaconda (Beverly Hills, 90210), een aflevering van het tweede seizoen van Beverly Hills, 90210

Attracties in pretparken 
Anaconda (Gold Reef City), een hangende achtbaan
Anaconda (Walygator Parc), een houten achtbaan

Overige 
Anacondapoker, een pokervariant
Het Anacondaplan in de Amerikaanse Burgeroorlog
Anaconda (software), een installatieprogramma voor Red Hat, Oracle Linux, Scientific Linux, CentOS en Fedora
Anaconda (single), een single uit 2014 van Nicki Minaj
DMV Anaconda, een Nederlands militair voertuig uit 2018